Ржезач () — чешская фамилия.
 Ржезач, Иржи (1928—1955) — лидер чехословацкой антикоммунистической организации Чёрный лев 777.
 Ржезач, Томаш (1935—1992) — журналист, секретный сотрудник МВД ЧССР.